Cimara (Cisarua), een plaats in Indonesië
Cimara (Cibeureum), een plaats in Indonesië
Cimara (Pasawahan), een plaats in Indonesië